В Липецкой области три Ильи́нки:
 Ильинка (Долгоруковское сельское поселение) — деревня в Долгоруковском сельском поселении Долгоруковского района Липецкой области
 Ильинка (Свишенское сельское поселение) — деревня  в Свишенском сельском поселении Долгоруковского района Липецкой области
 Ильинка (Лев-Толстовский район) — село в Лев-Толстовского района Липецкой области